Coget est un patronyme porté notamment par :
 Pierre Coget, consul de Villefranche en 1476, notaire, bachelier.
 Famille Coget ( à aujourd'hui), une famille subsistante de la noblesse belge ;
 Joseph Antoine Couchet (1630-1678) ou Cochet, aussi connu comme Antoine Coget, selon Pierre-François Basan (1789), graveur au burin.
 Alexandre Coget (1774-1844), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Coget (1829-1913), homme politique français.

Notes et références